Osoby o tym nazwisku:
 Dorothy Wordsworth – angielska pisarka, poetka i diarystka
 John Wordsworth – angielski duchowny
 William Wordsworth – angielski poeta